Ивановский сельский совет () — упразднённая административная единица в составе Высокопольского района Херсонской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе Ивановка.

В 2020 году упразднён и включён в состав Высокопольской поселковой общины.

Населённые пункты совета 
 с. Ивановка
 с. Николаевка

Примечания